Pegarropa, pega ropa, timbuche, pega-pega o amor seco son nombres genéricos para ciertas plantas o sus semillas que se adhieren a la ropa o al pelo de los animales. Se trata de una estrategia de dispersión llamada epizoocoria. Entre dichas plantas se encuentran:

 Acaena elongata
 Aeschynomene americana
 Bidens pilosa
 Desmodium adscendens
 Desmodium hartwegianum
 Desmodium incanum
 Desmodium tortuosum
 Galium aparine
 Galium mexicanum
 Loeselia glandulosa
 Mentzelia aspera
 Mentzelia hispida
 Plumbago pulchella
 Priva mexicana
 Setaria adhaerens
 Setaria leucopila
 Setaria verticillata
 Sigesbeckia jorullensis
 Tagetes minuta
 Xanthium spinosum